Поповские Хутора — название населённых пунктов:

Россия 
 Поповские Хутора — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Поповские Хутора — деревня в Палкинском районе Псковской области.